Майк Ді Меліо (; , Тулуза, Франція) — французький мотогонщик, учасник чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів серії MotoGP. Чемпіон світу в класі 125сс сезону 2008 року. В сезоні 2016 працює тестовим гонщиком в команді «Aprilia Racing».

Статистика кар'єри

У розрізі сезонів

Примітки

Посилання 
 Профіль  на офіційному вебсайті MotoGP 

Французькі мотогонщики
Французькі чемпіони світу
Уродженці Тулузи
Мотогонщики чемпіонату світу в класі 250cc
Мотогонщики чемпіонату світу в класі Moto2
Мотогонщики чемпіонату світу в класі MotoGP